Questa notte o mai (This Could Be the Night) – film del 1957 diretto da Robert Wise
 This Could Be the Night – album di Ray Anthony del 1957